Ботово — деревня в Череповецком районе Вологодской области. Административный центр Яргомжского сельского поселения и Яргомжского сельсовета.

Расстояние до районного центра Череповца по автодороге — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Борисово, Фенево, Мостовая.

По переписи 2002 года население — 2229 человек (1038 мужчин, 1191 женщина). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания

Ссылки 
 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района